Felice Casorati kan syfta på:

* Felice Casorati (1835–1883), italiensk matematiker
 Felice Casorati (1881–1963), italiensk konstnär